Acantă poate avea sensul de:

Acantă - Numele mai multor plante din familia acantaceelor
Acantă (ornament) - Ornament arhitectonic caracteristic capitelurilor corintice și compozite care imită frunzele de acantă.

Dezambiguizare